Lugnanesi – abitanti di Lugnano (Vicopisano)
Lugnanesi – abitanti di Lugnano in Teverina